Leonel Reyes (19 de novembro de 1976) é um jogador boliviano de futebol. Atualmente, está no The Strongest.

Carreira 
Ele jogou nas finais da Copa Sul-Americana de 2004, um jogo em que ele recebeu um cartão amarelo. Reyes era também um jogador da Seleção Boliviana competindo na Copa América 2007.

Títulos 
Bolívar
 Campeonato Boliviano: 2009

Ligações externas
 National-football-teams.com

Futebolistas da Bolívia
Jogadores da Copa América de 2007
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club The Strongest
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol